Митинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Митинское сельское поселение — входит в Кетовский район, Курганская область
 Митинское сельское поселение — входит в Гаврилов-Ямский район, Ярославская область